Брокс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брокс, Райвис  (род. 1982) — латвийский бобслеист, разгоняющий, выступает за сборную Латвии с 2007 года. 
 Брокс, Шак (1937—2020) — нидерландский футболис.